Max Verstappen, nizozemski dirkač, * 30. september 1997, Hasselt, Belgija.

Verstappen je leta 2014 osvojil tretje mesto v prvenstvu prvenstvo evropske Formule 3. V  je debitiral v Svetovnem prvenstvu Formule 1 s Toro Rossom kot najmlajši dirkač v zgodovini Formule 1. Kot zanimivost, ko je začel dirkati v Svetovnem prvenstvu Formule 1 je vozil brez vozniškega izpita. Na drugi dirki sezone za  je s sedmin mestom kot najmlajši dirkač v zgodovini Formule 1 osvojil prvenstvene točke. Najvišje se je uvrstil dvakrat na četrto mesto, sezono je končal na 12. mestu z 49-imi točkami.  je začel v Toru Rossu, toda po štirih dirkah sta z Daniilom Kvjatom zamenjala položaja, tako je Verstappen na dirki za  prvič nastopil v moštvu Red Bull Racing in takoj dosegel zmago, s katero je izboljšal tri rekorde, ki jih je pred tem držal Sebastian Vettel. S starostjo 18 let in 228 dni je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini Formule 1, najmlajši na stopničkah in najmlajši vodilni na dirki. Do konca sezone je dosegel še pest uvrstitev na stopničke in peto mesto v dirkaškem prvenstvu. V sezoni 2021 je zmagal v skupnem seštevku.

Njegov oče je nekdanji dirkač Formule 1 Jos Verstappen.

Rezultati Formule 1 

|-
| 
! Scuderia Toro Rosso
! Toro Rosso STR9
! Renault Energy F1-2014 1.6 V6 t
| AVS
| MAL
| BAH
| KIT
| ŠPA
| MON
| KAN
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| style="background:#F1F8FF;"| JAPTD
| RUS
| style="background:#F1F8FF;"| ZDATD
| style="background:#F1F8FF;"| BRATD
| ABU
|
|
! –
! –
|-
| 
! Scuderia Toro Rosso
! Toro Rosso STR10
! Renault Energy F1-2015 1.6 V6 t
| style="background:#EFCFFF;"| AVSRet
| style="background:#DFFFDF;"| MAL7
| style="background:#CFCFFF;"| KIT17†
| style="background:#EFCFFF;"| BAHRet
| style="background:#CFCFFF;"| ŠPA11
| style="background:#EFCFFF;"| MONRet
| style="background:#CFCFFF;"| KAN15
| style="background:#DFFFDF;"| AVT8
| style="background:#EFCFFF;"| VBRet
| style="background:#DFFFDF;"| MAD4
| style="background:#DFFFDF;"| BEL8
| style="background:#CFCFFF;"| ITA12
| style="background:#DFFFDF;"| SIN8
| style="background:#DFFFDF;"| JAP9
| style="background:#DFFFDF;"| RUS10
| style="background:#DFFFDF;"| ZDA4
| style="background:#DFFFDF;"| MEH9
| style="background:#DFFFDF;"| BRA9
| style="background:#CFCFFF;"| ABU16
|
|
! 12.
! 49
|-
|rowspan=2| 
!Scuderia Toro Rosso
!Toro Rosso STR11
!Ferrari 060 1.6 V6 t
|style="background:#DFFFDF;"| AVS10
|style="background:#DFFFDF;"| BAH6
|style="background:#DFFFDF;"| KIT8
|style="background:#EFCFFF;"| RUSRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan=2| 5.
!rowspan=2| 204
|-
! Red Bull Racing
! Red Bull RB12
! TAG Heuer 1.6 V6 t
|
|
|
|
|style="background:#FFFFBF;"| ŠPA1
|style="background:#EFCFFF;"| MONRet
|style="background:#DFFFDF;"| KAN4
|style="background:#DFFFDF;"| EU8
|style="background:#DFDFDF;"| AVT2
|style="background:#DFDFDF;"| VB2
|style="background:#DFFFDF;"| MAD5
|style="background:#FFDF9F;"| NEM3
|style="background:#CFCFFF;"| BEL11
|style="background:#DFFFDF;"| ITA7
|style="background:#DFFFDF;"| SIN6
|style="background:#DFDFDF;"| MAL2
|style="background:#DFDFDF;"| JAP2
|style="background:#EFCFFF;"| ZDARet
|style="background:#DFFFDF;"| MEH4
|style="background:#FFDF9F;"| BRA3
|style="background:#DFFFDF;"| ABU4
|-
|
!Red Bull Racing
!Red Bull RB13
!TAG Heuer 1.6 V6 t
|style="background:#DFFFDF"|AVS5
|style="background:#FFDF9F"|KIT3
|style="background:#EFCFFF"|BAHRet
|style="background:#DFFFDF"|RUS5
|style="background:#EFCFFF"|ŠPARet
|style="background:#DFFFDF"|MON5
|style="background:#EFCFFF"|KANRet
|style="background:#EFCFFF"|AZERet
|style="background:#EFCFFF"|AVTRet
|style="background:#DFFFDF"|VB4
|style="background:#DFFFDF"|MAD5
|style="background:#EFCFFF"|BELRet
|style="background:#DFFFDF"|ITA10
|style="background:#EFCFFF"|SINRet
|style="background:#FFFFBF"|MAL1
|style="background:#DFDFDF"|JAP2
|style="background:#DFFFDF"|ZDA4
|style="background:#FFFFBF"|MEH1
|style="background:#DFFFDF"|BRA5
|style="background:#DFFFDF"|ABU5
|
!6.
!168
|-
|
!Aston Martin Red Bull Racing
!Red Bull RB14
!TAG Heuer 1.6 V6 t
|style="background:#DFFFDF"| AVS
|style="background:#EFCFFF"| BAH
|style="background:#DFFFDF"| KIT
|style="background:#EFCFFF"| AZE
|style="background:#FFDF9F"| ŠPA
|style="background:#DFFFDF"| MON
|style="background:#FFDF9F"| KAN
|style="background:#DFDFDF"| FRA
|style="background:#FFFFBF"| AVT
|style="background:#CFCFFF"| VB†
|style="background:#DFFFDF"| NEM
|style="background:#EFCFFF"| MAD
|style="background:#FFDF9F"| BEL
|style="background:#DFFFDF"| ITA
|style="background:#DFDFDF"|SIN
|style="background:#DFFFDF"| RUS
|style="background:#FFDF9F"| JAP
|style="background:#DFDFDF"|ZDA
|style="background:#FFFFBF"| MEH
|style="background:#DFDFDF"| BRA
|style="background:#FFDF9F"| ABU
! 4.
! 249
|-
| 
! Aston Martin Red Bull Racing
! Red Bull Racing RB15
! Honda RA619H 1.6 V6 t
|style="background:#FFDF9F"| AVS
|style="background:#DFFFDF"| BAH
|style="background:#DFFFDF"| KIT
|style="background:#DFFFDF"| AZE
|style="background:#FFDF9F"| ŠPA
|style="background:#DFFFDF"| MON
|style="background:#DFFFDF"| KAN
|style="background:#DFFFDF"| FRA
|style="background:#FFFFBF"| AVT
|style="background:#DFFFDF"| VB
|style="background:#FFFFBF"| NEM
|style="background:#DFDFDF"| MAD
|style="background:#EFCFFF"| BEL
|style="background:#DFFFDF"| ITA
|style="background:#FFDF9F"| SIN
|style="background:#DFFFDF"| RUS
|style="background:#EFCFFF"| JAP
|style="background:#DFFFDF"| MEH
|style="background:#FFDF9F"| ZDA
|style="background:#FFFFBF"| BRA
|style="background:#DFDFDF"| ABU
|style="background:#FFDF9F;"| 3.
|style="background:#FFDF9F;"| 278
|-
| 
! Aston Martin Red Bull Racing
! Red Bull Racing RB16
! Honda RA620H 1.6 V6 t
|style="background:#EFCFFF;"| AVTRet
|style="background:#FFDF9F;"| ŠTJ3
|style="background:#DFDFDF"| MAD2
|style="background:#DFDFDF"| 2
|style="background:#FFFFBF"| 701
|style="background:#DFDFDF"| ŠPA2
|style="background:#FFDF9F;"| BEL3
|style="background:#EFCFFF;"| ITARet
|style="background:#EFCFFF;"| TOSRet
|style="background:#DFDFDF"| RUS2
|style="background:#DFDFDF"| 2
|style="background:#FFDF9F;"| POR3
|style="background:#EFCFFF;"| EMRRet
|style="background:#DFFFDF"| TUR6
|style="background:#DFDFDF"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| SAHRet
|style="background:#FFFFBF"| ABU1
|
|
|
|
|style="background:#FFDF9F;"| 3.
|style="background:#FFDF9F;"| 214
|-
| 
! Red Bull Racing Honda
! Red Bull Racing RB16B
! Honda RA621H 1.6 V6 t
|style="background:#DFDFDF"| BAH2
|style="background:#FFFFBF;"| EMR1
|style="background:#DFDFDF;"| POR2
|style="background:#DFDFDF"| 2
|style="background:#FFFFBF"| MON1
|style="background:#EFCFFF"| Ret
|style="background:#FFFFBF"| 1
|style="background:#FFFFBF;"| ŠTJ1
|style="background:#FFFFBF;"| 1
|style="background:#EFCFFF"| Ret
|style="background:#DFFFDF"| MAD9
|style="background:#FFFFBF;"| BEL1!
|style="background:#FFFFBF;"| NIZ1
|style="background:#EFCFFF;"| ITARet
|style="background:#DFDFDF"| RUS2
|style="background:#DFDFDF"| TUR2
|style="background:#FFFFBF"| ZDA1
|style="background:#FFFFBF"| MEH1
|style="background:#DFDFDF"| BRA2
|style="background:#DFDFDF"| KAT2
|}

Sklici

Zunanje povezave

 
 

Nizozemski dirkači
Nizozemski vozniki Formule 1
Toro Rossovi dirkači Formule 1
Red Bullovi dirkači Formule 1
Svetovni prvaki Formule 1